Сти́вен Пра́йс (; ) — британский композитор и музыкант, специализирующийся на музыке для кинофильмов. Лауреат премии «Оскар» (2014).

Фильмография 
 2020 — Мой создатель / Archive
 2019 — Наша планета / Our Planet
 2019 — Волшебный парк Джун / Wonder Park
 2018 — Дельфиний риф / Dolphin Reef
 2017 — Наёмник / American Assassin
 2016 — Отряд самоубийц / Suicide Squad
 2015 — Охота / The Hunt
 2014 — Ярость / Fury
 2014 — Верь / Believe
 2013 — Анингаак / Aningaaq
 2013 — Гравитация / Gravity
 2013 — Армагеддец / The World’s End
 2011 — Чужие на районе / Attack the Block
 2017 — Малыш на драйве / Baby Driver
 2006 — Sucking Is a Fine Quality in Women and Vacuum Cleaners (короткометражный)
 2005 — Angel of Death: The Beverly Allitt Story (телефильм)
 2004 — The Mysterious Death of Cleopatra (документальный телефильм)

Примечания

Ссылки 
 Gravity Composer Steven Price talks with Michelle About Creating the Epic Score! 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму
Кинокомпозиторы Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)
Композиторы анимации